Творчій продукт, продукт творчості (Твір мистецтва)
 Продукт (біологія)
 Продукт (економіка)
 Продукт (хімія)
 Продукт (техніка)
 Продукт (математика)
 Харчовий продукт — харчі, їжа
 Інтелектуальний продукт (психологія) (Програмне забезпечення тощо)
 
 
 
 Валовий регіональний продукт 
 Валовий національний продукт
 Чистий національний продукт
 Валовий внутрішній продукт
 Світовий валовий продукт
 Валовий суспільний продукт (у СРСР)